Кубок Казахстана по футболу 2019 года — 28-й розыгрыш национального Кубка, в котором приняли участие 26 клубов. Предварительный раунд турнира стартовал 19 марта. В финальном матче 6 октября 2019 года кызылординский «Кайсар» выиграл у «Атырау». Победитель Кубка получил право выступления в Лиге Европы-2020/21.

Участники

Расписание 
Расписание Кубка Казахстана-2019:
 Предварительный раунд — 19-27 марта 2019 года
 1/8 финала — 10 апреля 2019 года
 1/4 финала — 8 мая 2019 года
 1/2 финала — 22 мая-19 июня 2019 года
 Финал — 22 сентября 2019 года

Предварительный раунд

Группа «А»

Группа «B»

Группа «С»

Группа «D»

1/8 финала 
Жеребьёвка пар 1/8 финала состоялась 28 марта. Матчи 1/8 финала состоялись 10 апреля. Победители на данной стадии розыгрыша определялись по результату одного матча.

Турнирная сетка

Примечания 

Футбол в Казахстане в 2019 году